Švedska bendijska reprezentacija predstavlja državu Švedsku u športu bendiju.

Sudionicom je svih bendijskih SP-a od prvog, 1957. godine.

Uspjesi 

Nikad se nije plasirala niže od trećeg mjesta, a prvakom je bila 8 puta (stanje 2005.).

Najviše nastupa za predstavničku vrstu ima bivši igrač Västerås SK Bandy-a, Falu BS-a i IFK Vänersborga, Per Fosshaug, koji je nastupio 129 puta.

Bendijske reprezentacije
Bendi